Municipio de Powers puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Powers (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de Powers (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.